Мике́ль Каба́ль Гуа́рро (; род. , ) — каталанский переводчик русской литературы на каталанский язык.

Окончил отделение славистики Барселонского университета, стажировался в Московском государственном университете.

В переводах Кабаля по-каталански были изданы «Записки из подполья» Достоевского (; 2002) и «Дерсу Узала» Владимира Арсеньева (2006), «Маленькая антология Даниила Хармса» (; 2007), «Чевенгур» Андрея Платонова и «Зона» Сергея Довлатова. Пьеса Горького «Дачники» () в переводе Кабаля была в 2006 г. поставлена барселонским Teatre Liure.

Ещё одну книгу Владимира Арсеньева, «В горах Сихотэ-Алиня», Кабаль перевёл на испанский язык (; 2007).

Кроме этого, Кабаль является певцом и гитаристом группы Entartete Kunst (с нем. «Дегенеративное искусство»), с которой поёт некоторые песни на русском языке.

Ссылки 
 Сайт группы Entartete Kunst
 Entartete Kunst в Myspace

Переводчики Испании
Переводчики прозы и драматургии на каталанский язык
Выпускники Барселонского университета